Plusieurs basiliques dédiées à plusieurs saint Dominique existent en Italie :
 la  basilique Saint-Dominique de Barletta ;
 la  basilique Saint-Dominique de Bologne ;
 la  basilique Saint-Dominique de Lecce ;
 la  basilique Saint-Dominique de Naples ;
 la  basilique Saint-Dominique de Pérouse ;
 la  basilique Saint-Dominique de Sienne.

San Domenico
~
Dominique

it:Chiesa di San Domenico#Basiliche